Евге́ния Евге́ньевна Чи́ркова (урождённая Евгения Косинова; ) — российская актриса и певица. Наиболее известна по ролям в телесериалах. Актриса Театра на Малой Бронной.

Биография 
Родилась 29 октября 1974 года в Краснодаре. 

После школы поступила в музыкальное училище им. Римского-Корсакова, успешно его окончила. Позже окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств по специальности «Режиссёр телерадиопередач». Работала на краснодарском телевидении ведущей. В 2002 году была номинантом на премию «ТЭФИ-регион» в категории «Лучший информационный ведущий». На этом конкурсе она была замечена входившим в жюри генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым, который пригласил в Москву на должность ведущей программы «Вести» в рамках программы «Доброе утро, Россия» на канале «Россия» с 9 сентября 2002 до 31 августа или 7 сентября 2003 года. Вела информационную программу «Сегодня» на телеканале НТВ и «Новости» на бизнес-канале РБК, а также ряд других программ. Работала на радио «Хит FM». Ведущей работала до 2006 года.

После того, как в 2006 году дважды приглашали на эпизодические роли в сериалы («Не родись красивой» и «Молодые и злые»), она решает сделать карьеру актрисы. В 2006 году поступает, а в 2010 году заканчивает Российский университет театрального искусства (мастерская С. Голомазова) по специальности «Актёр драматического театра и кино». Снялась в большом количестве телесериалов на заметных ролях, в нескольких — в главных ролях. Работает в Театре на Малой Бронной.

Неоднократно исполняла песни в телесериалах.

Личная жизнь 
Первым её мужем был Святослав Чирков. От первого брака есть дочь Ника Чиркова.

С будущим мужем кинопродюсером Дмитрием Владимировичем Белосоховым (род. 8 мая 1976), познакомилась ещё в Краснодаре, когда она работала ведущей новостей, а он — телеоператором. Потом они вместе уехали в Москву — после конкурса ТЭФИ-регион пригласили вести новости на канале Россия, а Дмитрий поступил на курсы кинопродюсеров к Александру Акопову. Поженились Дмитрий и любимая по окончании съемок сериала «Не родись красивой». поступила в театральный вуз и полностью изменила свою жизнь. Поженились 23 июня 2006 года. 15 марта 2010 года родилась дочь Ева Белосохова, но через несколько лет Чиркова и Белосохов развелись.

Фильмография

Песни

Номинации и награды 
 Номинация на премию «ТЭФИ-регион 2002» в категории «Лучший информационный ведущий»
 Приз «За лучшую женскую роль» на I театральном фестивале «Московская обочина» (2011), спектакль «Человеческий голос» Театра на Малой Бронной

Интересные факты 
 На съёмках сериала «Обручальное кольцо» Евгения Чиркова потеряла своё обручальное кольцо, подаренное мужем.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Евгения Чиркова: «После меня в сериал „Обручальное кольцо“ набрали дешевых актеров, без претензий»

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр на Малой Бронной
Исполнители романсов